Survivors (1975), een Britse televisieserie, uitgezonden door de BBC van 1975 tot 1977
 Survivors (2008), een televisieserie gebaseerd op bovenstaande serie, uitgezonden van 2008 tot 2010
 Survivors (Max Roach), een muziekalbum uit 1984 van jazzdrummer Max Roach
 Survivors (Samson), een muziekalbum uit 1979 van heavymetalband Samson
 een vroegere naam van de Nederlandse honkbalvereniging TIW-Survivors